Miejscowości w USA:
 Stanwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Stanwood – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Stanwood – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish